Nappa (Dragon Ball), fictief figuur uit de anime Dragon Ball Z.
Nappa (North Yorkshire), plaats en civil parish in Engeland
Nappaleer, gedekt, doorgeverfd leer

Zie ook 
 Napa (doorverwijspagina)